Il nome Keith Andrews corrisponde a più persone:

 Keith Joseph Andrews – (Dublino, 13 settembre 1980) è un calciatore irlandese, centrocampista del Blackburn Rovers;
 Keith Andrews –  (Denver, 15 giugno 1920-Indianapolis, 15 maggio 1957) è stato un pilota automobilistico statunitense.